Diepswal (Leek), een streek in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
Diepswal (Ulrum), oude herberg in Ulrum bij het haventje
Diepswal (Zuidhorn), een streek in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
de oude naam van Veenwoudsterwal